Molekulska formula -{C20H23N3}- se može odnositi na:

 Cijanopramin
 Fezolamin